Pianta – tipo di disegno architettonico in scala
Piante – uno dei regni degli esseri viventi
Pianta – la parte inferiore del piede

Altri progetti